Теория дискурса:

 Теория дискурса Эрнесто Лакло и Шанталь Муфф
 Теория дискурса Мишеля Фуко
 Теория критического дискурс-анализа